est la formule brute de 5 isomères.

 Acide carboxylique
 acide dioxirancarboxylique, numéro CAS 
 acide oxalique, numéro CAS 
 Peracide
 acide 2-oxoéthanperoxoïque, numéro CAS 
 Hydroperoxyde
 éthynyl-1,2-dihydroperoxyde, numéro CAS 
 Autres
 1,2,3,4-tétraoxine, numéro CAS 

en:C2H2O4